Kojo ist der Familienname folgender Personen:

 Ado Kojo (* 1983; eigentlich Samuel Shari Aaliah Adomako), deutscher R&B-Sänger
 Timo Kojo (* 1953), finnischer Sänger